Великолу́кская улица — название ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Казахстан 
 Великолукская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Великолукская улица — улица в Великом Новгороде.
 Великолукская улица — улица в Волгограде.
 Великолукская улица — улица в Калининграде.
 Великолукская улица — улица во Пскове.
 Великолукская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Великолукская улица — улица в Самаре.
 Великолукская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Великолукская улица — улица в Днепре.
 Великолукская улица — улица в Донецке.

См. также 
 Великолукский переулок — улица в Новосибирске.